Grijsblauwe berghoningkruiper
 Grote berghoningkruiper
 Kleverberghoningkruiper
 Leigrijze berghoningkruiper
 Mexicaanse berghoningkruiper
 Zwarte berghoningkruiper